Charles Blommaert (Oostakker) (1868-1906), Belgisch politicus, burgemeester van Oostakker
 Charles Blommaert (Etikhove) (1890-1966), Belgisch politicus, burgemeester van Etikhove